Cupa KNVB () este competiția fotbalistică de cupă națională din Țările de Jos, organizată anual de Asociația Regală de Fotbal a Țărilor de Jos. Actuala deținătoare a trofeului este Ajax Amsterdam, aceasta fiind cu 18 trofee la activ cea mai titrată echipă.

Finale

Performanță după club

Note

Legături externe 
 KNVB.nl - Site oficial KNVB  / 
 Istoria RSSSF a Cupei Olandei
Netherlands Cup Finals, RSSSF.com
Minnows in Cup Finals, RSSSF.com
 League321.com - National cup results. 

Țările de Jos
Fotbal în Țările de Jos